Mediapro é um conglomerado de mídia espanhol sediado em Barcelona, na Catalunha, fundado em 1994 pelo empresário e produtor cinematográfico Jaume Roures. A empresa tem atuação global, com 58 escritórios espalhados por 38 países e centros de produção em Madri, Getafe, Lisboa, Nova York, Miami, Dubai, Buenos Aires e Bogotá, empregando mais de 7 mil pessoas.

Sua atuação no mercado midiático é variada, com a produção de conteúdo audiovisual para televisão e cinema, gestão e comercialização de direitos de transmissão esportivos, como o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da UEFA, soluções para mídias digitais e suporte para transmissões esportivas, entre outros. A Mediapro é proprietária e/ou parceira de várias outras empresas, dentre as quais se destacam o Grupo Globomedia e beIN Sports.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Empresas de comunicação
Conglomerados de mídia da Espanha
Empresas produtoras de televisão
Multinacionais da Espanha
Empresas fundadas em 1994